Tour de Ski 2022/2023 var den 17:e upplagan av Tour de Ski och arrangerades i Val Müstair i Schweiz, Oberstdorf i Tyskland samt i Val di Fiemme i Italien den 31 december 2022 till 8 januari 2023. Touren var en del av världscupen i längdåkning 2022/2023 och bestod av sju etapper varav två sprintar och fem distanslopp.

Vinnare av touren blev Frida Karlsson från Sverige och Johannes Høsflot Klæbo från Norge. Karlsson vann tävlingen för första gången och som andra svensk någonsin, den första sedan Charlotte Kalla vann säsongen 2007/2008. Hon blev, 23 år gammal, även den näst yngsta kvinnliga vinnaren efter just Kalla. Klæbo vann touren för tredje gången efter att även ha stått som segrare 2018/2019 och efter att ha försvarat sin seger från säsongen 2021/2022. Han vann sex av sju etapper, vilket är rekord för antal etappsegrar under en enskild tour, och har sammanlagt vunnit 17 etapper i Tour de Ski, mer än någon annan i tourens historia (Therese Johaug och Justyna Kowalczyk har vardera vunnit 14 etappsegrar). Poängtouren vanns av Tiril Udnes Weng från Norge samt Klæbo.

Regerande mästare från Tour de Ski 2021/2022 var Natalja Neprjajeva från Ryssland, och Klæbo. I och med Rysslands avstängning från allt tävlande i världscupen till följd av Rysslands invasion av Ukraina kunde Neprjajeva inte försvara sin titel från föregående säsong.

Tävlingsprogram

Tourställning

Damer 
Efter alla 7 tävlingar.

Herrar 
Efter alla 7 tävlingar.

Resultat

Damer 

Etapp 1  Val Müstair, 31 december 2022

Etapp 2  Val Müstair, 1 januari 2023

Etapp 3  Oberstdorf, 3 januari 2023

 

Etapp 4  Oberstdorf, 4 januari 2023

Etapp 5  Val di Fiemme, 6 januari 2023

Etapp 6  Val di Fiemme, 7 januari 2023

 

Etapp 7  Val di Fiemme, 8 januari 2023

Herrar 

Etapp 1  Val Müstair, 31 december 2022

Etapp 2  Val Müstair, 1 januari 2023

Etapp 3  Oberstdorf, 3 januari 2023

 

Etapp 4  Oberstdorf, 4 januari 2023

Etapp 5  Val di Fiemme, 6 januari 2023

Etapp 6  Val di Fiemme, 7 januari 2023

 

Etapp 7  Val di Fiemme, 8 januari 2023

Referenser 

Längdskidåkningssäsongen 2022/2023